El término distribución puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Economía 
 Distribución de la renta, forma en que se reparte la riqueza entre los diferentes estratos socioeconómicos.
 Distribución mundial, distribución de un producto o línea de productos, en una gran cantidad de países.
 Gran distribución especializada, establecimiento comercial de gran tamaño, especializado en una determinada categoría de productos.
 Distribución, en el comercio, reparto de productos y servicios:
 Canal de distribución, serie de empresas y personas que facilitan la circulación del producto elaborado o del servicio, hasta que llega a manos del comprador o usuario.
 Red de distribución de energía eléctrica, parte del sistema de suministro eléctrico, que establece el transporte o suministro de energía, desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales

Informática 
 Distribución de software, en informática, conjunto de programas específicos ya compilados y configurados, como por ejemplo:
 Distribución GNU/Linux, coloquialmente llamada distro, distribución de software basada en el núcleo Linux.
 Distribución BSD, distribución de una clase de sistema operativo, derivado de UNIX, y descendiente de la Berkeley Software Distribution (BSD).

Matemática 
 Distribución de probabilidad, función que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria, la probabilidad de que dicho suceso ocurra.
 Teoría de distribuciones, en análisis matemático, teoría que generaliza la noción de función y la de medida.

Arquitectura 
 Distribución del espacio arquitectónico, a ser definido fundamentalmente por la función que debe ser cubierta.

Lingüística 
 Distribución complementaria, relación entre dos elementos en la cual uno de ellos no se encuentra cuando aparece el otro.

Biología
 Distribución de las especies, área de la Tierra en la que habita un taxón
 Distribución cosmopolita, distribución de un taxón por todo el planeta.
 Distribución disyunta, cuando un taxón habita en dos o más áreas separadas geográficamente.
 Distribución geográfica de los mamíferos, lugares en los que habitan los mamíferos.

Medicina 
 Distribución (farmacología), acceso del fármaco a un tejido dependiente de la velocidad del flujo sanguíneo y de los coeficientes de partición entre la sangre y el tejido.

Transporte
 Distribución de viajes, segundo de los cuatro pasos del clásico modelo de “4-pasos” (four-step algorithm), en los modelos de planificación de transporte.

Mecánica automotriz
 Distribución mecánica, en motores termodinámicos (principalmente de vehículos), mecanismo encargado de regular la entrada y salida de fluidos en el cilindro.

Cine
distribución cinematográfica

Enlaces externos